Са́больчи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Сабольчи, Бенце (1899—1973) — венгерский музыковед.
  (1923—1993) — венгерская биохимик.
 Сабольчи (Сабольци), Макс (1857—1915) — венгерский еврейский журналист, редактор, публицист и общественный деятель.
  (1921—2000) — венгерский литературовед.
  (род. 1977) — венгерская конькобежка.

См. также 
 Сабольч